

Cinéma 
 Charly, film américain de Ralph Nelson (1968)
 Charly, film français de Florence Strauss (1985)
 Charly, film franco-américain d'Adam Thomas Anderegg (2002)
 Charly, film français d'Isild Le Besco (2007)

Bande dessinée 
 Charly, bande dessinée publiée chez Dupuis
 Charly personnage de bande dessinée des Tuniques Bleues par Raoul Cauvin et L'album, apparaissant seulement dans l'album Drummer boy. 
 Louis-Charles Terrière dit Charly (1870-1913), caricaturiste, auteur de bandes dessinées parues notamment dans L'Illustré National.

Musique 
 Charly, chanson et premier single du groupe britannique The Prodigy (1991).
 Charly, single de Christophe Maé sorti en 2014.

Toponyme 
 Charly, commune française du Cher
 Charly, commune française de la métropole de Lyon, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Charly-Oradour, commune française de la Moselle, anciennement nommée Charly
 Charly-sur-Marne, commune française de l'Aisne, anciennement nommée Charly

Autre 
 , label d'une compagnie de disque indépendante.
 Charly, du duo Charly et Lulu est un animateur et producteur français.
 Charly, ou Chareli, surnom de l'ancienne ligne de Luxembourg à Echternach, ligne de chemin de fer à voie métrique luxembourgeoise.

Homonymie de toponyme